Příjmení Ledecký, přechýleně Ledecká, nosí více encyklopedicky významných osob:

 David Ledecký (* 1993) – český fotbalový útočník
 František Ledecký (* 1940) – český plochodrážní závodník
 Janek Ledecký (* 1962) – český zpěvák a písničkář, otec Ester a Jonáše
 Jonáš Ledecký (* 1993) – český kreslíř, syn Janka
 Josef Ledecký (* 1942) – český fotbalový brankář
 Ladislav Ledecký (1930–2012) – český fotbalový trenér

ženský tvar s přechýlením
 Dagmar Ledecká (1925–2021) – česká baletka, primabalerína Národního divadla v Praze
 Ester Ledecká (* 1995) – česká snowboardistka, lyžařka a olympijská vítězka, dcera Janka
 Katie Ledecká, anglicky Ledecky (* 1997) – americká plavkyně a olympijská vítězka

Jiné výzmamy 
 Ledecký potok – levostranný přítok řeky Vlkavy v okrese Mladá Boleslav
 Ledecký rybník – rybník v okrese Pardubice

Externí odkazy